Kitka i Pompon (ang. The WotWots, 2009) – serial nowozelandzki opowiadający o losach rodzeństwa kosmitów żyjących na Ziemi.

Fabuła 
Serial opowiada o rodzeństwie kosmitów – Kitce i Pomponie, którzy przybyli na Ziemię, by zbadać tę dotychczas nieznaną im planetę. Maluchy po wylądowaniu na terenie zoo odkrywają całe mnóstwo egzotycznych zwierząt, których nigdy wcześniej nie widziały. Rodzeństwo uczy się żyć na Ziemi.

Bohaterowie 
 Kitka (ang. Dotty) – różowa kosmitka w niebieskie kropki, siostra Pompona. Ma różowe czułki zakończone niebieskimi kiteczkami. Lubi, bawić się, żartować, czytać książki i uczyć się wymawiać nazwy zwierząt. Lubi pić napój nazwany Owocowe Szaleństwo złożony z samych owoców.
 Pompon (ang. Spotty) – niebieski kosmita w różowe kropki, brat Kitki. Ma niebieskie czułki zakończone różowymi pomponami. Lubi bawić się, żartować, skakać i rysować śmieszne rysunki. Lubi pić napój nazywany Owocowym Szaleństwem.
 Narrator – osoba komentująca zachowanie głównych bohaterów.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie MiniMini – Studio Publishing
Dialogi: Małgorzata Kochańska 
Dźwięk i montaż: Jacek Kacperek
Wystąpili:
 Włodzimierz Press - narrator
 Iwona Rulewicz

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Nowozelandzkie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2009
Seriale telewizyjne zakończone w 2011